Ólafsfjörður kan syfta på följande platser:

Island 

 Ólafsfjörður, ort, Norðurland eystra, 
 Ólafsfjörður (fjord), Norðurland eystra, 

Robotskapade Islandförgreningar